Даниловцы — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской республики.

География 
Находится в центральной части Удмуртии на расстоянии приблизительно 34 км на запад-северо-запад по прямой от районного центра села Якшур-Бодья.

История 
Известна с 1891 года как починок Даниловский. В 1893 году здесь было отмечено 19 дворов, в 1905 — 31, в 1924 — 40. С 1932 года деревня. До 2021 год входила в состав Варавайского сельского поселения.

Население 
Постоянное население составляло 145 человек (1893, все вотяки), 220 (1905), 226 (1924), 65 человек в 2002 году (удмурты 77 %), 49 в 2012.

Примечания 

Населённые пункты Якшур-Бодьинского района